Томаш Марцинко (; род. 11 апреля 1988 года) — словацкий хоккеист, нападающий; в настоящее время играет за клуб чешской экстралиги «Оцеларжи Тршинец». Марцинко был выбран клубом Нью-Йорк Айлендерс в 4-м туре (115-й общий номер) в драфте НХЛ 2006.

6 июля 2016 года стало известно, что Марцинко подписал контракт с дебютантом КХЛ ХК «Красная звезда Куньлунь».

Достижения 
 Чемпион Словакии 2014

 Серебряный призёр чемпионата Словакии 2013

 Чемпион Чехии 2019

 Серебряный призёр чемпионата Чехии 2018

Клубная статистика

Регулярные игры и плей-офф

Международная

Личная жизнь 
Супруга с 2019 года — депутат Национального совета Словакии . В 2020 году у пары родилась дочь Лина.

Примечания

Ссылки 
 

Хоккеисты Словакии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Кошице»
Игроки «Барри Кольтс»
Игроки «Бриджпорт Айлендерс»
Игроки ХК МОДО
Игроки ХК «Пардубице»
Игроки ХК «Куньлунь Ред Стар»
Игроки ХК «Оцеларжи»
Игроки сборной Словакии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года